Miejscowości w USA:
 Schriever – jednostka osadnicza w stanie Luizjana, w parafii Terrebonne
Gminy w USA:
 Schriever (ang. Schriever Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Gregory